Komossa kan avse:

 Komossa (växt) –  en bladmossart i familjen Splachnaceae
 Komossa, Oravais – en by i Oravais, Finland

Se även
 Komossatjärn – en sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten i Sverige